Münchehofe ist der Name von Orten in Brandenburg:

 Münchehofe, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald
 Münchehofe (Hoppegarten), Ortsteil der Gemeinde Hoppegarten im Landkreis Märkisch-Oderland
 Münchehofe (Müncheberg), Ortsteil der Stadt Müncheberg im Landkreis Märkisch-Oderland

Siehe auch
 Münchehof, Münchhof
 Mönchhof (Begriffsklärung)